Sergio Díaz puede referirse a:

 Sergio Díaz Lazarte (1962-), exfutbolista argentino;
 Sergio Díaz-Granados (1968-), abogado y político colombiano;
 Sergio Alejandro Díaz (1985-), exfutbolista español;
 Sergio Díaz Castilla (1991-), futbolista español;
 Sergio Díaz Velázquez (1998-), futbolista paraguayo.